Chrysavgí kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Chrysavgí (ort i Grekland, Epirus), Thesprotia, 
 Chrysavgí (ort i Grekland, Thessalien), Trikala, 

Robotskapade Greklandförgreningar